La saison 2016-2017 de la BeNe League met aux prises 12 équipes de handball dont six belges et six néerlandaises. Il s’agit de la  de la BeNe League, le Final Four a eu lieu au Sporthal Alverberg de Hasselt.

Cette saison a vu le QubiQ Achilles Bocholt remporter le trophée pour la seconde fois de leur histoire, c'est la première fois qu'un club belge remporte au moins deux fois cette compétition, ce sacre est glané à l'issue d'une finale étriqué face aux néerlandais du OCI Limburg Lions Geleen se ponctuant sur le score de 38 à 37.

La petite finale 100% belge a quant à elle vu le Callant Tongeren s'adjuger la troisième place au détriment du Hubo Initia HC Hasselt sur un score tout aussi étriqué que la grande finale, 29 à 28.

Organisation 
Cette compétition oppose les six meilleures formations belges et néerlandaises entre elles, elle débute avec une saison régulière qui est disputée par 12 équipes jouant chacune l'une contre l'autre à deux reprises selon le principe des phases aller et retour. Une victoire rapporte 2 points, une égalité, 1 point et, donc une défaite 0 point.

Après la saison régulière, les 4 équipes les mieux classées s'engagent dans le Final Four ou dernier carré, c'est-à-dire que le temps d'un week-end, une ville, en occurrence Hasselt en Belgique cette saison, accueille les demi-finales le samedi où le premier affronte le quatrième et le deuxième, le troisième puis la finale et la petite finale le dimanche.

Participants

Localisation 

 

 Nombre d'équipes par Province

Phase Classique

Classement 

|

|}

Résultats

Final Four 
Le Final Four eut lieu au Sporthal Alverberg de Hasselt en Belgique les 25 et 26 février 2017. À l'issue des deux demi-finales, un match pour la troisième place oppose les deux perdants et les vainqueurs s'affrontent en finale pour succéder au Hubo Initia HC Hasselt, vainqueur de la compétition la saison précédente.

Demi-finales

troisième place

Finale

Vainqueur de la BeNe League

Statistiques

Notes et références 

2016-2017
Saison 2016-2017 de handball
Handball, M0
Saison sportive 2016-2017 aux Pays-Bas
Handball en Belgique en 2016